Дубенец — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дубенец — деревня в Столинском районе Брестской области.

Россия 
 Дубенец — деревня в Красногорском районе Брянской области.